Савчик — славянская фамилия.

 Известные носители
 Савчик, Фёдор Алексеевич (1915—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Савчик Яков (Жак) (Jaques Saoutchik; 1880—1955) — французский дизайнер.